Патик Володимир Йосипович (1926—2016) — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, народний художник України.
 Патик Остап Володимрович — старший викладач кафедри Національного лісотехнічного університету України, заслужений діяч мистецтв України.

Примітки